DDD kan have flere betydninger, heriblandt:

 DDD (pladeselskab) - italiensk pladeselskab
 DDD - en kreditvurderingskode
 Den Danske Dyrlægeforening, forkortet DDD
 Dansk Demografisk Database, forkortet DDD
 Definerede døgndoser - en måleenhed for medicinforbrug, forkortet DDD